Luigi di Lussemburgo (cardinale), figlio di Giovanni di Saint-Pol e di Margherita d'Enghien, arcivescovo di Rouen, creato cardinale da papa Eugenio IV il 18 dicembre 1439
Luigi di Lussemburgo-Saint-Pol, figlio di Pietro I di Lussemburgo-Saint-Pol e di Margherita del Balzo, conte di Saint-Pol
Luigi di Lussemburgo-Nassau, figlio del granduca Enrico di Lussemburgo e di María Teresa Mestre